bevolking
 populatie (statistiek), een verzameling waaruit men een steekproef trekt
 populatie (biologie), de plaatselijke individuen van een soort, met gemeenschappelijke kenmerken.